Kukas ist der Name folgender geographischer Plätze

 Kukas (Indien), Stadt in Jaipur (Distrikt), Bundesstaat Rajasthan, Indien
 Kukas (Fjell), Fjell im finnischen Teil Lapplands